Mitropacupen 1938 var den tolfte säsongen av Mitropacupen.

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1938